All-in-one-Gerät steht für:

 All-in-one-Computer, Desktop-Computer mit eingebautem Monitor
 Multifunktionsgerät im Büro zum Faxen, Drucken, Kopieren und Scannen
 All-in-one-Maschine zum Kartoffelpflanzen, siehe Kartoffellegemaschine #Vollautomatik